A. B. ist die Abkürzung für:
 Artium Baccalaureus, siehe Bachelor
 Augsburgisches Bekenntnis, siehe Confessio Augustana

AB